Тер-Оганья́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Тер-Оганьян, Авдей Степанович (род. 1961) — советский и российский художник, живописец.
 Тер-Оганьян, Давид Авдеевич (род. 1981) — российский художник, сын Авдея Тер-Оганьяна.

См. также 
 Оганов
 Оганян